Slovo Cahir může mít více významů:

 Cahir (město) – město v Irsku
 Cahir (hrad) – jeden z největších irských hradů